

Origines 
 Beauséjour est la contraction de beau séjour.

Localisation 
 Beauséjour était un village du département de la Marne.
 Beauséjour est une circonscription électorale fédérale dans la province du Nouveau-Brunswick (Canada).
 Beauséjour : ville de la province du Manitoba.
 Beauséjour : quartier de Casablanca.
 Beauséjour : quartier de Sainte-Marie, à La Réunion.
 Boulevard de Beauséjour et villa de Beauséjour (16 arrondissement de Paris).
Centre d'entraînement aux actions en zone urbaine#Beauséjour

Autres 
 ''Beauséjour est un album de Michel Berger.
 Caféière de Beauséjour, une ancienne plantation de café
 Fort Beauséjour, un fort au Nouveau-Brunswick
 Pont Beauséjour, un pont à Sainte-Odile-de-Rimouski
 Beauséjour, un fortin à Perthes-lès-Hurlus
 Jean Beausejour, un footballeur professionnel chilien

Beausejour